Knowles (Oklahoma), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Beyoncé Knowles (1981), Amerikaans zangeres
 Mark Knowles (hockeyer) (1984), Australisch hockeyer
 Mark Knowles (tennisser) (1971), Bahamaans tennisser
 Michael Knowles (1937), Engels acteur
 Shanica Knowles (1990), Amerikaans actrice
 Solange Knowles (1986), Amerikaans actrice
 Tina Knowles (1954), Amerikaans modeontwerper
 William Standish Knowles (1917-2012), Amerikaans scheikundige